Внутрибрюшная гипотензи́я, ВГ; Внутрибрюшная гипотония (от  — «над, выше» +  — «натяжение; тон») — синдром понижения давления брюшной полости на менее чем 20 %. Противоположностью является внутрибрюшная гипертензия, сутью которого является повышение артериального давления на более чем 20 %.

Степени 
 I степень: ИАД 20-25 мм рт. ст.;
 II степень: ИАД 16–20 мм рт. ст.;
 III степень: ИАД 12-15 мм рт. ст.;
 IV степень: ИАД < 12 мм рт.

Симптомы 
 Понижение температуры брюшной полости;
 Уменьшение размера брюшной полости;
 Снижение чувствительности брюшной полости;
 Снижение чувствительности к боли;
 Ощущение холода.

См. также 
 Гипотония
 Гипотермия
 Артериальная гипотензия
 Брюшная полость
 Желудочно-кишечный тракт
 Внутрибрюшная гипертензия
 Артериальное давление
 Артерия

Синдромы заболеваний внутренних органов